Hirsisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hirsisaaret (ö i Kajanaland), 
 Hirsisaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar